«Karaj Awazy» (с караим. — «Караимский голос») — караимский культурно-просветительский журнал, издававшийся в Луцке в 1931—1938 годах на луцко-галичском диалекте караимского языка.

История 
Журнал «Karaj Awazy» был создан 1931 году в Луцке, принадлежавшем Польше, по инициативе Александра Мардковича (1875—1944) — поэта, писателя и деятеля культуры, по профессии нотариуса, большого патриота караимского народа. Первоначально А. Мардкович планировал назвать свой журнал «Бизьнин йолумуз» («Наша дорога»), но, узнав, что практически с идентичным названием в Крыму начал выходить журнал «Бизым йол», решил переименовать «Бизьнин йолумуз» на «Karaj Awazy».

Журнал знакомил читателей с жизнью луцкой, крымской, литовской и египетской караимской общин, содержал исторические статьи и рассказы, стихи, очерки о современниках. Специальные выпуски посвящались поэтическим произведениям Якова Малецкого из Паневежиса, С. Рудковского, караимским песням о библейских пророках, героях и исторических деятелях. До 1938года вышло 12 номеров журнала.

Содержание номеров

Примечания

Ссылки 
 Яблоновська Н. В. Етнічна преса Криму: Iсторія та сучасність — Сімферополь, 2006. — 312 с.
 Крымская тематика в «Карай Авазы» 

Караимы Западной Украины
Закрывшиеся журналы
Печатные издания, возникшие в 1931 году